NUS o nus puede referirse a:

 Universidad Nacional de Singapur
 Universidad Nacional de Samoa
 Cultivos subutilizados (por sus siglas en inglés Neglected and underutilized crops)
 NUS, el código de producto para el hardware y software de Nintendo 64, una referencia al nombre preliminar de la plataforma de Nintendo Ultra 64.
 A la localidad italiada de Nus.
 A Nu Skin Enterprises.